Terminal 1 de diversos aeroports
 Línia del tram
 Tau¹ Aquarii i altres estrelles
 Tour T1, gratacels de París
 T1, equip d'esports electrònics sud-coreà